Il viaggiatore del giorno dei Morti o La cassaforte dei Mauvoisin (Le Voyageur de la Toussaint) – romanzo di Georges Simenon del 1941
Il viaggiatore d'Ognissanti (Le Voyageur de la Toussaint) – film del 1943 diretto da Louis Daquin